7-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 1997-1998 годах с участием 15 команд. Чемпионом во второй раз стал «Кяпаз» из Гянджи.

Итоговая таблица

Ссылки 
 На сайте www.rsssf.com
 На сайте WildStat

Азербайджан
Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
Спорт в Азербайджане в 1997 году
Спорт в Азербайджане в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998